Андрей Мартин (; род. 20 сентября 1989 года) — словацкий профессиональный теннисист.

Общая биография 
Родителей Андрея зовут Юдрич и Анна, он один из пяти детей в семье: у него есть сестры Катарина и Люция и два брата — Патрик и Питер.

В 10 лет Андрей занимался пятью видами спорта и его признанию выбрал теннис, потому что в него играли его друзья.

Любимая поверхность — грунт; любимый турнир — Умаг. Любимым теннисистом в детстве был Ллейтон Хьюитт. Имеет прозвище — Андрос ().

Спортивная карьера 

Сезон 2016
Он сыграл удачно для себя на Открытом чемпионате Франции и победил в первом круге Даниэля Муньоса Де Ла Нава, а затем 29-го сеянного Люку Пуйя, прежде чем проиграть 8-му сеянному Милошу Раоничу в третьем раунде.

В июле 2016 года Мартин достиг первого финала ATP, в Умаге победил Мартина Клижана, Жуана Соуза, Карлоса Берлока и Сергея Стаховского по пути следования. В финале же проиграл итальянцу Фабио Фоньини.

Позже в этом году Мартин участвовал в летних Олимпийских играх 2016 года. После комфортной победы над Денисом Кудлой в первом раунде, Мартин, сразу же попал в 3-й раунд, так как соперник Филипп Кольшрайбер вышел с травмой и не доиграл матч. Тем не менее, Мартин был тогда разгромлен 4-м сеяным Кей Нисикори (2-6, 2-6) и покинул Олимпиаду.

Сезон 2018
В начале февраля на турнире в Кито на грунте Андрей Мартин, участвуя в квалификации, сумел добраться до полуфинала, в котором уступил испанцу Роберто Карбальесу Баэна, также участнику квалификации.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Словакии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Теннисисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил